Хагберг — шведская фамилия:

 Хагберг, Брита (1756—1825) — шведский военный деятель.
 Хагберг, Карл Август (1810—1864) — шведский переводчик, литературовед.
 Хагберг, Хильдинг (1899—1993) — шведский политик.

См. также 
 Хёхберг
 Хахберг-Заузенберг